Чехословацкая армия может означать:
 
 Чехословацкая народная армия